Feesttent, een tent ontworpen voor het gebruik op een feest of festival, ook wel partytent genoemd
 Feesttent (single), een nummer van Kraantje Pappie met Jiggy Djé uit 2014